Atta sexdens é uma espécie de formiga.

Também é conhecida pelos nomes de formiga-mandioca e saúva-limão.

Saúva
Himenópteros descritos em 1758
Himenópteros da América do Sul
Espécies descritas por Lineu